El Trofeu Comte de Godó 2006, també conegut com a Open Seat 2006, és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent a les sèries International Gold de l'ATP. La 54a edició del torneig es va celebrar entre el 24 i el 30 d'abril de 2006 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí  
 Quadre dobles masculins  

2006
Competicions esportives del 2006 a Catalunya